Лига 1 2021/22 () — 58-й розыгрыш чемпионата Алжира по футболу. Первые матчи чемпионата прошли 23 октября 2021 года, последние — 17 июня 2022 года. По сравнению с сезоном 2020/21 число участников розыгрыша было сокращено с 20 до 18 команд.

Победителем розыгрыша стал клуб «Белуиздад», обеспечивший себе чемпионство 1 июня, за два тура до финиша. Для клуба этот чемпионский титул стал третьим подряд и девятым в истории. Лучшим бомбардиром турнира стал Сами Фриули из клуба «МК Алжир», забивший 17 голов.

Участники

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Статистика на goalzz.com

Алжир
2021/2022
Спорт в Алжире в 2021 году
Спорт в Алжире в 2022 году